Бленку́р-сюр-Об () — коммуна во Франции, находится в регионе Шампань — Арденны. Департамент — Об. Входит в состав кантона Бриен-ле-Шато. Округ коммуны — Бар-сюр-Об.

Код INSEE коммуны — 10046.

Коммуна расположена приблизительно в 165 км к востоку от Парижа, в 65 км южнее Шалон-ан-Шампани, в 30 км к востоку от Труа.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 96 человек.

Экономика 

В 2007 году среди 63 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 47 были экономически активными, 16 — неактивными (показатель активности — 74,6 %, в 1999 году было 71,4 %). Из 47 активных работали 44 человека (21 мужчина и 23 женщины), безработных было 3 (3 мужчины и 0 женщин). Среди 16 неактивных 7 человек были учениками или студентами, 7 — пенсионерами, 2 были неактивными по другим причинам.

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Об